Брайан Клиффорд Сайкс (; 10 сентября 1947 — 10 декабря 2020) — профессор генетики человека в Оксфорде. Известен исследованиями по археогенетике (исследованию древней ДНК) и популяционной генетике, Автор популярных бестселлеров о генетической генеалогии, где высказал ряд смелых гипотез о связи движения этносов с распространением гаплогрупп.

Сайкс исследовал ДНК нескольких мумифицированных находок, в частности, Эци и Человека из Чеддара, а также ДНК лиц, претендовавших на родство с династией Романовых.

Основатель коммерческого предприятия «Оксфордские предки», занимающегося ДНК-генеалогией.

За пределами сообщества генетиков Сайкс наиболее известен своими двумя популярными книгами об исследовании истории и предыстории человека посредством изучения ДНК: «Семь дочерей Евы» (2001) и «Кровь островов» (опубликованной в США и Канаде под названием «Саксы, викинги и кельты: генетические корни Британии и Ирландии» (2006). Сайкс и его команда из Оксфордского университета провели анализ ДНК предполагаемых образцов йети и полагают, что образцы могли быть получены от гибридного вида медведя, полученного в результате спаривания бурого медведя и белого медведя.

«Кровь Островов» 
В своей книге, опубликованной в 2006 г. в Великобритании под названием «Кровь островов» (), а в США и Канаде — под названием «Саксы, викинги и кельты: генетические корни Британии и Ирландии» (), почти одновременно со сходной по взглядам книгой Стивена Оппенгеймера «Происхождение британцев» (), Сайкс исследовал «генетические кланы Британских островов» (субклады Y-хромосомных и митохондриальных гаплогрупп, распространённые на Британских островах), и выдвинул следующие гипотезы:
 Население Британии и Ирландии является автохтонным и генетически прослеживается с эпохи мезолита, особенно по женской линии.
 Кельты континентальной Европы не составили субстрата британцев, несмотря на то, что доанглийским населением Британии раньше считались именно кельты.
 пикты генетически не отличались от прочего населения Британии (по крайней мере, судя по современному населению областей, где ранее обитали пикты).
 англосаксы внесли значительный вклад в генеалогию Англии, однако в целом он составил не более 20 процентов от общего населения, даже на юге Англии — в месте первоначальной высадки англосаксов.
 викинги (даны и норвежцы) также внесли значительный генетический вклад, причём их гены в основном сконцентрированы в центральной, северной и восточной частях Англии — на территориях Датского права раннего Средневековья. Также значительный вклад викингских генов наблюдается на Оркнейских и Шетлендских островах, где он достигает 40 процентов. При этом эта значительная дола касается как мужской, так и женской линий, что говорит о масштабном переселении викингов в эти земли.
 нормандский генетический вклад был исключительно низок, порядка 2 процентов.
 Незначительное количество британцев является потомками древнеримского населения, причём почти все они сконцентрированы на юге Англии.
 несмотря на все перечисленные выше волны миграций (и, соответственно, новых генов), в основной части генетический состав Британии унаследован со времён неолита: это смесь генов мезолитического населения с генами неолитических пришельцев из Иберии, а в более широком плане — из восточного Средиземноморья.
 имеется различие между генетическими историями мужской и женской линий в Британии и Ирландии. Женские линии представляют собой смесь оригинального мезолитического населения и более поздних пришельцев из Иберии, тогда как мужские линии обнаруживают тесную связь с Иберией. Это позволяет предположить, что местное мужское население было вытеснено пришельцами, имеющими более развитую социальную организацию.
 имел место «эффект Чингисхана», когда некоторые мужские линии в древности оказывались более успешными, чем другие, и оставили большое количество современных потомков.

Далее следуют несколько цитат из книги, поясняющие взгляды Сайкса (при этом Сайкс под терминами «кельты» и «пикты» имеет в виду лишь доримское население Британии, но не кельтов Центральной Европы).

Следует отметить, что Сайкс отождествляет с волной переселенцев из Иберии гаплогруппу R1b (которую он называет «клан Ойсина», Oisin clan).

Сочинения 
 
 
 Семь дочерей Евы / [Пер. с англ. Е. Я. Мигуновой]. — М. : РИПОЛ Классик, 2003. — 301, [2] с. : ил. — ISBN 5-7905-1545-2

Примечания

Ссылки 
 We’re nearly all Celts under the skin, by Ian Johnston, The Scotsman.
  Ancient Britons come mainly from Spain, Daily Mail, 20 September 2006.
 Oxford Ancestors website 
 Curiosity drives the gene genie to a £1m turnover, Telegraph, 15 February 2008

Генетики Великобритании
Популяционная генетика